Cilia puede referirse a:

 Un nombre de mujer.
 Santa Cilia, una santa católica y un municipio español de la provincia de Huesca (Santa Cilia de Jaca).
 El plural de cilio.
 Zilia, una población francesa de la isla de Córcega.
 Cilicia, antigua región al sur del Asia Menor.

Nombres femeninos